La Mare au diable (1846), roman français de George Sand ;
 La Mare au diable (1923), film muet français de Pierre Caron ;
 La Mare au diable (1972), téléfilm français de Pierre Cardinal ;
 La Mare au diable (2001), bande dessinée québécoise de Voro inspirée du roman de George Sand.